Frequentie, een natuurkundig begrip
 Trillingsfrequentie (esoterie), een pseudowetenschappelijke term